{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (57701) - || 2001 UT94 ||19 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57702) - || 2001 UV98 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57703) - || 2001 UB109 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57704) - || 2001 UV114 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57705) - || 2001 UA115 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57706) - || 2001 UJ116 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57707) - || 2001 UG118 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57708) - || 2001 UV119 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57709) - || 2001 UW119 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57710) - || 2001 UZ120 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57711) - || 2001 UV121 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57712) - || 2001 UJ123 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57713) - || 2001 UN124 ||22 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57714) - || 2001 UY124 ||22 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57715) - || 2001 UR125 ||22 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57716) - || 2001 UY126 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57717) - || 2001 UE127 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57718) - || 2001 UJ127 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57719) - || 2001 UE132 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57720) - || 2001 UM134 ||21 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57721) - || 2001 UK139 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57722) - || 2001 UG142 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57723) - || 2001 UO146 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57724) - || 2001 UT148 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57725) - || 2001 UN149 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57726) - || 2001 UV149 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57727) - || 2001 UX149 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57728) - || 2001 UA151 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57729) - || 2001 UB151 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57730) - || 2001 UE151 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57731) - || 2001 UN154 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57732) - || 2001 UE158 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57733) - || 2001 UU158 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57734) - || 2001 UA159 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57735) - || 2001 UQ159 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57736) - || 2001 UW159 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57737) - || 2001 UT160 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57738) - || 2001 UZ160 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57739) - || 2001 UF162 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57740) - || 2001 UK162 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57741) - || 2001 UN162 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57742) - || 2001 UA163 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57743) - || 2001 UB168 ||19 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57744) - || 2001 UN170 ||21 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57745) - || 2001 UT170 ||21 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57746) - || 2001 UN172 ||18 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57747) - || 2001 UY183 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57748) - || 2001 UG219 ||23 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57749) - || 2001 UD220 ||21 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57750) - || 2001 VQ || 7 november 2001 || LINEAR
|-
| (57751) - || 2001 VB1 ||6 november 2001 || LINEAR
|-
| (57752) - || 2001 VX8 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (57753) - || 2001 VL12 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (57754) - || 2001 VW12 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (57755) - || 2001 VC13 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (57756) - || 2001 VQ16 ||7 november 2001 || NEAT
|-
| (57757) - || 2001 VT17 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (57758) - || 2001 VW20 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (57759) - || 2001 VW22 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (57760) - || 2001 VH23 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (57761) - || 2001 VQ26 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (57762) - || 2001 VK27 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (57763) - || 2001 VF29 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (57764) - || 2001 VE30 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (57765) - || 2001 VR30 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (57766) - || 2001 VC35 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (57767) - || 2001 VX37 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (57768) - || 2001 VO41 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (57769) - || 2001 VH43 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (57770) - || 2001 VA45 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (57771) - || 2001 VK48 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (57772) - || 2001 VM49 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (57773) - || 2001 VG50 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (57774) - || 2001 VH50 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (57775) - || 2001 VS51 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (57776) - || 2001 VD54 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (57777) - || 2001 VO63 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (57778) - || 2001 VJ64 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (57779) - || 2001 VX73 ||11 november 2001 || LINEAR
|-
| (57780) - || 2001 VN77 ||12 november 2001 || NEAT
|-
| (57781) - || 2001 VA79 ||9 november 2001 || NEAT
|-
| (57782) - || 2001 VN79 ||9 november 2001 || NEAT
|-
| (57783) - || 2001 VQ79 ||9 november 2001 || NEAT
|-
| (57784) - || 2001 VW85 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (57785) - || 2001 VY85 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (57786) - || 2001 VB87 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (57787) - || 2001 VX87 ||12 november 2001 || NEAT
|-
| (57788) - || 2001 VE88 ||12 november 2001 || NEAT
|-
| (57789) - || 2001 VW90 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (57790) - || 2001 VO92 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (57791) - || 2001 VK93 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (57792) - || 2001 VQ94 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (57793) - || 2001 VZ94 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (57794) - || 2001 VK97 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (57795) - || 2001 VM99 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (57796) - || 2001 VO99 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (57797) - || 2001 VX99 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (57798) - || 2001 VM101 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (57799) - || 2001 VJ102 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (57800) - || 2001 VK104 ||12 november 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten